La Selección de hockey patines de Costa Rica es el equipo formado por jugadores de nacionalidad costarricense que representa a la Federación de Patinaje y Hockey de Costa Rica en las competiciones internacionales organizadas por la FIRS (Campeonato del Mundo), la CPRS (Campeonato Panamericano) y la CSP (Copa América).

Selección costarricense en 2010

 Seleccionador: Francesc Sucarrats

Historial

Costa Rica
Hockey sobre patines en Costa Rica